

Cinema 
 Treason – film del 1917 diretto da Allen Holubar
 Treason – film del 1918 diretto da Burton L. King
 Treason – film del 1933 diretto da George B. Seitz

Televisione 
 Treason – serie TV del 2022 creata da Matt Charman

Musica 
 Treason – album dei Gryphon del 1977